Vondelbeek (Brabantse beek) - loopt van Peizegem (Vlaams-Brabant) tot Dendermonde (Oost-Vlaanderen).
Vondelbeek-Klaverbeek - loopt van Buggenhout (Oost-Vlaanderen) tot Oppuurs (Antwerpen).
Vondelbeek-Ijsbroekbeek - een beek in Hofstade (Oost-Vlaanderen).
Vondelbeek - een beek in Lokeren (Oost-Vlaanderen).
Vondelbeek - een beek in Deinze-Wontergem (Oost-Vlaanderen).
Grote Vondelbeek - een zijbeek van de Velpe in Boutersem (Vlaams-Brabant).
Kleine Vondelbeek - een zijbeek van de Velpe in Boutersem (Vlaams-Brabant).
Vondelbeek - een zijbeek van de Hazebeek in Harelbeke (West-Vlaanderen).